Essa é a lista de países e territórios por índice de crescimento populacional, com dados de 2006 levantados pela ONU. Há estimativas para o crescimento populacional no período de 2005 a 2010 usando uma media que varia de país a país. A uma taxa de crescimento de 4% ao ano, a população de um país dobra em 18 anos; a uma taxa de 1%, levaria 70 anos para ocorrer o mesmo. O crescimento populacional médio mundial está em 1.17%.

Ver também 
 População mundial
 Lista de países por população
 Population Matters

Ligações externas 
 Lista de organizações preocupação de população 

População
Demografia
Crescimento populacional